Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2009/10, одржана је осамнаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су Слога Југомагнат из Скопља и Тетекс из Тетова, уместо Башкимија који је напустио Први лигу из фанансијских разлога и Напредок, који је на крају сезоне 2008/09 прешли у Другу лигу Македоније.

Титулу првака брани екипа Македонија Ђорче Петров из Скопља

Лига у сезони 2009/10. има је 12 клубова. Сви клубови су играју по три утакмице свако са сваким. Такмичење је почело у августу 2009, а завршило у мају 2010.

Састав Прве лиге у сезони 2009/10

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

Трећи круг 
Бројеви клубова за жребање одређени су позицијом на табели после прва два круга. Искњучени лубови нису жребани.

 23. коло   24. коло   25. коло   26. коло 27. коло
  1 – 6       5 - 6     6 – 7      4 – 6      6 – 8
  2 – 7      10 – 4     1 – 8      5 – 3      7 – 9
  3 – 8       9 – 3     2 – 9     10 – 2      1 – 10
  4 – 9       8 – 2     3 – 10     9 – 1      2 – 5
  5 – 10      7 – 1     4 – 5      8 – 7      3 – 4
 
 28. коло   29. коло 30. коло 31. коло
  3 – 6       6 – 9     2 – 6      6 – 10
  4 – 2       8 – 10    3 – 1      9 – 5
  5 – 1       7 – 5     4 – 7      8 – 4
 10 – 7       1 – 4     5 – 8      7 – 3
  9 – 8       2 – 3    10 – 9      1 – 2

Домаћини су наведени у левој колони.

2 Утакмице преиначене после суспензије и искључења Победе.

Напомене 
1Меч добијен службеним резултатом, јер су Македонија Турново, Слога Југомагнат и Пелистер бојкотовали првенство. Турново и Пелистер су касније променили своје одлуке.Неодиграните средби регистрирани со службен резултат  , Приступљено 23. 4. 2013.
2Утакмица Металург Вардар службено регистрована за Металург због не доласка гостујуће екипе Вардара.
3Након суспензије и искључења из лиге поништени мечеви Македоније, Слоге Југомагнат.
<small>4ФК Победа дисквалификована и избачена из Лиге, а сви резултати су поништени, а Шкендији одПриступљено 6. бодова.</ref></small>

Листа стрелаца 
 15 голова
  Боби Божиновски (Работнички)
 12 голова
  Бесарт Ибраими (Ренова)
  Душан Савић (Работнички)
 11 голова
  Драган Димитровски (Пелистер, Победа)
  Бобан Јанчевски (Ренова)
 10 голова
  Илија Нестороски (Победа)
 9 голова
  Баже Илијоски (Металург)

Доигравање 
У доигравању за једно место у Првој лиги игранна је једна утакмица на неутралном терену између деветопласиране из Прве лиге са четвртопласираним из Друге лиге.

Резултати македонских клубова у европским такмичењима 2010/11.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза
 MacedonianFootball.com

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2009/10. у македонском фудбалу